Collegio elettorale di Milano 4 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Milano 4 – collegio elettorale del Senato della Repubblica